Spézet (en bretó Speied) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 1.887 habitants. El consell municipal ha aprovat la carta Ya d'ar brezhoneg.

Gentilici 
En bretó, els habitants de Speied es diuen Speiedad (Speiediz), Speiedadez (-ed), en francès, Spézetois (m.), Spézetoise (f.).

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Roundwood

Referències 

Municipis del districte de Châteaulin